Stony Run Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stony Run Creek (Minnesota River), Bach in Minnesota 
 Stony Run Creek (Choppee Creek), Bach in South Carolina 
 Stony Run Creek (Upper Des Lacs Lake) (auch Stony Creek, Stony Run), Bach in North Dakota